Bossman peut faire référence à : 
 Anna Bossman (née en 1957), diplomate et avocate ghanéenne des droits de l'homme.
 Peter Bossman (né en 1955), homme politique slovène d'origine ghanéenne.

Voir aussi